Universidade Federal de Goiás ili jednostavno UFG je najstarije sveučilište u Goiânia, Goiás, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica
Brazilska sveučilišta